The Notting Hillbillies — британская рок-группа, созданная в 1986 году Марком Нопфлером (гитара, вокал), пригласившим старых знакомых для исполнения музыки в стиле блюз, кантри-рок. Группа выпустила единственный альбом Missing...Presumed Having a Good Time.

История 
Марк Нопфлер познакомился со Стивом Филипсом в 1968 году, журналисты играли на гитаре и создали группу Duolian String Pickers duo, которая просуществовала с конца 1960-х годов по 1970 год, когда Марк отправился учиться в университет. Филлипс сформировал Steve Phillips Juke Band, которая играла рокабилли. В то же время Филлипс познакомился со своим земляком Крокером. Когда Juke Band распалась, с 1976 года они выступали вместе как Nev & Norriss.

Запись и раскрутка альбома 
В 1986 году Нопфлер, воодушевлённый успехом Dire Straits, хотел реализовать свои новые идеи и создал трио в составе Марк Нопфлер — Стив Филипс — Брендан Крокер. Они выступили в 31 мая 1986 года в пабе «Grove pub in Holbeck» Лидса. Кроме прочих, в этот концерт вошли две песни группы Dire Straits — «Ticket To Heaven» и «How Long». В 1989 году все три музыканта собрались вместе и начали работу над альбомом, Марк усилил состав, пригласив клавишника Dire Straits Гая Флетчера. Альбом Missing...Presumed Having a Good Time вышел в 1990 году.

В 1990 году прошёл концертный тур по Великобритании в поддержку альбома, выступления проходили в небольших камерных залах.
Несколько концертов этого тура были записаны на различные носители.
В этом туре впервые прозвучала песня «When It Comes To You», которая позже вошла в последний студийный альбом Dire Straits 1991 года под названием «On Every Street».

Отработав это турне, группу покинул Пол Франклин, The Notting Hillbillies лишились педальной слайд-гитары.

Концертные туры 1993—2002 годов 
В 1993—2002 годах группа периодически концертировала, в основном — в пределах Великобритании.
The Notting Hillbillies по-прежнему предпочитала небольшие залы вместимостью до 2000 человек.

Тур 1993 года проходил после прощального турне Dire Straits 1991—1992 годов и включал в себя определённое число концертов в Великобритании.
В рамках турне было записано два концерта:

Дискография 
 1990 — Missing…Presumed Having a Good Time (см. также композиции Bewildered, Your Own Sweet Way)

Состав 
 Основной состав
 Марк Нопфлер — гитара, вокал; продюсер
  — гитара, вокал
  — гитара, вокал
  — клавишные, вокал; продюсер

 Приглашённые музыканты
  — ударные
  — ударные (заменял Эд Бикнелл на 4 выступлениях в 2002 году)
  — бас-гитара
  — pedal steel guitar (студийный альбом и тур 1990 года)
  — сведение альбома

Примечания 

Notting Hillbillies, The
Notting Hillbillies, The
Notting Hillbillies, The
Notting Hillbillies, The